Богородчанський професійний будівельний ліцей (Професійно-технічне училище №12, смт. Богородчани) був заснований у 1972 році відповідно до наказу №83 Державного комітету професійно-технічної освіти від 20 вересня 1972 році за клопотанням обласного управління професійно-технічної освіти, Богородчанської районної Ради народних депутатів, об'єднання "Прикарпатліс".

Навчальний процес розпочався 21.10.1972 року в приміщеннях колишнього монастиря, побудованого в 1762 році який є пам'ятником архітектури. Першим базовим підприємством було об'єднання "Прикарпатліс", а пізніше з 1975р. - трест "Прикарпатлісбуд", який згодом був перейменований в державно-кооперативне об'єднання "Прикарпатагробуд". Підготовка робітничих кадрів здійснювалась з одно та трьох річним терміном навчання.

У 2008 році Богородчанське ПТУ №12 перейменовано у Державний професійно-технічний навчальний заклад "Богородчанський професійний будівельний ліцей" (наказ МОН України №1247 від 31.12.2008р.). Богородчанський ПБЛ здійснює підготовку кваліфікованих робітників за державним замовленням, перепідготовку незайнятого населення та курсову підготовку за інтегрованими професіями. Він забезпечує реалізацію потреб людини у здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями певної кваліфікації.

Будівельні навчальні заклади України
Богородчани
Освіта Івано-Франківської області